Вайз Джордж Шнейвайс (; 7 апреля 1906, Пинск — 2 июля 1987, Майами-Бич) — промышленник, предприниматель, филантроп.

Биография 
Родился в Пинске в семье Ноаха Шнейвайса и Хаи Рабинович.

В 1926 эмигрировал в США. В 1930 г. окончил Колумбийский университет.

В 1953-62 гг. — председатель Попечительского совета Еврейского университета в Иерусалиме. Первый президент Тель-Авивского университета (1963—1971), с 1971 г. — почетный председатель Попечительского совета этого университета. Профессор-исследователь (заслуженный профессор) в области международных отношений Университета Майами.

Был удостоен звания почетного доктора Тель-Аивского университета, а в 1977 получил докторскую степень по праву Университета Майами.

Умер от сердечного приступа в Медицинском центре Mount Sinai в Майами-Бич.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Колумбийского университета
Педагоги США
Преподаватели Тель-Авивского университета